Ulbricht ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ulbricht (* 1985), deutsche Handballspielerin
 Arne Ulbricht (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Beate Ulbricht (1944–1991), deutsche Adoptivtochter des Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht
 Brigitte Ulbricht-Lorenz (1918–2005), deutsche Scherenschnittkünstlerin
 Carl Ulbricht (1904–1981), sächsischer Finanzminister
 Hanns Ulbricht (1905–1972), deutscher Schriftsteller 
 Hans Ulbricht, deutscher Fußballtrainer
 Hans-Jürgen Ulbricht (* 1947), deutscher Sportwissenschaftler und Judotrainer
 Hartmut Ulbricht (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Herbert Ulbricht (1909–1989), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Jens Ulbricht (* 1939), deutscher Leichtathlet
 Joachim Ulbricht (1924–2017), deutscher Chemiker
 Julian Ulbricht (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Justus H. Ulbricht (* 1954), deutscher Historiker
 Karl Ulbricht (um 1843–1913), deutscher Verwaltungsjurist
 Klaus Ulbricht (* 1938), deutscher Politiker
 Klaus Ulbricht (Fußballspieler) (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Lotte Ulbricht (1903–2002), Ehefrau von Walter Ulbricht
 Lutz Ulbricht (1942–2022), deutscher Ruderer
 Manfred Ulbricht (* 1947), deutscher Radrennfahrer
 Marcus Ulbricht (* 1970), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Marie Ulbricht (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Otto Ulbricht (* 1944), deutscher Historiker und Hochschullehrer

 Ross Ulbricht (* 1984), US-amerikanischer Programmierer und Drogenhändler
 Siegfried Ulbricht (1904–1988), deutscher Cellist
 Sigrid Ulbricht (* 1958), deutsche Weitspringerin
 Stefan Ulbricht (* 1982), deutscher Boogie-Woogie-, Blues-, Rock-&-Roll- und Jazz-Pianist
 Thomas Ulbricht (* 1985), deutscher Leichtathlet
 Walter Ulbricht (1893–1973), Staatsratsvorsitzender der DDR

Siehe auch:
 Ulbricht-Kugel
 Ulbrichts Witwe
 Ulbrich